Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Pare (Pare), plaats in het Indonesische gebied Kediri.
 Pare (Kranggan), plaats in het Indonesische gebied Temanggung.
 Pare (Mondokan), plaats in het Indonesische gebied Sragen.
 Pare (Selogiri), plaats in het Indonesische gebied Wonogiri.
 Pare-Pare, plaats in de Indonesische provincie Zuid-Celebes.
 Parè, plaats in de Italiaanse provincie Como.